Полоник — велика ложка, якою насипають рідку страву.
 Полоник Василь Петрович (нар. 13 лютого 1930, Привілля) — український скульптор; член Спілки художників України з 1958 року.